Příjmení Isteník, přechýleně Isteníková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Marek Isteník (* 1979), český fotbalista, syn Miroslava, bratr Michala
 Michal Isteník (* 1983), český herec, syn Miroslava, bratr Marka
 Miroslav Isteník (* 1957), český fotbalista (SK Kladno) a trenér (FC Slavoj Kladno), otec Marka a Michala

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení